Pulle bezeichnet
 umgangssprachlich die Flasche
 Pulle (Zandhoven), Gemeindeteil von Zandhoven in Belgien

Pulle ist der Familienname folgender Personen:

 August Adriaan Pulle (1878–1955), niederländischer Botaniker
 Francesco Lorenzo Pulle (1850–1934), italienischer Orientalist
 Giulio Pulle (1814–1894), italienischer Dramatiker
 Leopoldo Pulle (1835–1917), italienischer Schriftsteller und Politiker

Siehe auch:
 Pullen